Дамкат Соконтор (, 1473—1499/1512), также Срей Суконтор (), правил под именем Шри Сугандхапада — король Камбоджи с 1494 по 1512 год.

Полное имя — . Полное тронное имя — Брхат Пада Самдач Сдач Брхат Раджанкария Брхат Шри Сугандхара Пада Чакрапатибанса Вараварман Кхаттия Маха Сетха Вараридхи Бидхьясрая Махая Раджадхираджа Рамадипатиная Патхабитала Сакула Камбуджа Маха Индрапата Гуруратта Раджадханипури Рамья Удама Махастхан Пурана Раджаратаджади Сарананая Махаянаджати Брхат Параманатха Парама Бупатия Амачас Дживита Лудхибана Маха Негара Камбуджа Адипати ().

Биография 

Дамкат Соконтор родился в 1473 году. Был старшим сыном короля Томмо Рачеа I. Стал королем в возрасте 26 лет после смерти своего отца. В ответ на это его младший брат — принц Анг Тян, обосновавшись в Пномпене, выдвинул свои претензии на камбоджийский престол, в то время как Дамкат Соконтор оставался в Срейсантхоре. С этот момента страна фактически оказалась разделена на две части.

Литература 
 Chroniques Royales du Cambodge de 1417 à 1595. École française d'Extrême Orient Paris 1988 
 
 Anthony Stokvis, Manuel d'histoire, de généalogie et de chronologie de tous les États du globe, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, préf. H. F. Wijnman, Israël, 1966, Chapitre XIV §.9 « Kambodge » Listes et  tableau généalogique n°34  p.337-338.
  &  Peter Truhart, Regents of Nations, K.G Saur Münich, 1984-1988 , Art. « Kampuchea », p. 1731.
 Bernard Philippe Groslier avec la collaboration de C.R. Boxer Angkor et le Cambodge au XVIe siècle d'après les sources portugaises et espagnoles,P.U.F (Paris) 1958;

Ссылки